«Зарниця» — кімберлітова трубка в Якутії
 «Зарниця» — тип річкових пасажирських суден на повітряній подушці (1968—1983)
 «Зарниця» — радянський сторожовий корабель типу «Ураган» (1934—1954).
 «Зарниця» — візир 9Ш121-01 для авіаційного ПТРК «Фаланга-МВ»
 «Зарниця» — оглядово-прицільна система 9С484 для ПТРК «Штурм»
 «Зарниця» — радянська корабельна радіолокаційна станція (1948)
 «Зарниця» — 73-мм дослідна гладкоствольна гармата
 Виробниче об'єднання «Зарниця» — російське підприємство, розробник і виробник навчальної техніки (м. Москва)

— селище, Городоцький район, Вітебська область
 Зарниця — селище, Гомельський район, Гомельська область

Зарниця — селище, Рубцовський район, Алтайський край

Див. також 
 Зірниця